Sazima se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ivan Sazima
 Marlies Sazima